Серо Игвана има више значења:

 Серо Игвана (Сантијаго Нилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Игвана (Санто Доминго Инхенио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Игвана (Унион Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику